Píleo (chapéu) - um chapéu cónico
 Píleo (micologia) - o "chapéu" de um cogumelo
 Píleo (ornitologia) - a parte superior da cabeça de uma ave.

Desambiguação